Basilica di San Patrizio – chiesa di Montreal
Basilica di San Patrizio – chiesa di Ottawa

Pagine correlate 
 Chiesa di San Patrizio
 Cattedrale di San Patrizio